Guren ist der Familienname folgender Personen:

Helga Guren (* 1986), norwegische Schauspielerin
Miloslav Gureň (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler